Rosenfeld
 Rosenfeld (Baden-Württemberg) 
 Rosenfeld (Niederösterreich)
 Rosenfeld (Sachsen)
 Rosenfeld (Schleswig-Holstein)
 „Birkenau und Rosenfeld” a „La Petite Prairie aux bouleaux” (2002) című francia film német címe
 Rosenfeld (Landsberg)

Családnévként:
 Alexandra Rosenfeld (1988 –),  „Miss France” 2006-ban
 Fanny „Bobby” Rosenfeld  (1903, 1904 vagy 1905 – 1969), kanadai olimpikon és újságíró
 Irene Rosenfeld (1933 –), amerikai üzletasszony
 Léon Rosenfeld (1904 – 1974), belga fizikus
 Rosenfeld (Rákosi) Mátyás (1892 – 1971), a Magyar Kommunista Párt és a Magyar Dolgozók Pártjának első- és főtitkára, az ötvenes évek elején Magyarország miniszterelnöke
 Otto (Rank) Rosenfeld  (1884 – 1939) osztrák pszichoanalitikus, író, tanár és terapeuta
 Scott Ian Rosenfeld (1963 –), amerikai zenész
 Rosenfeld Tibor (1913, Marosvásárhely – 1991, Marosvásárhely), erdélyi orvos

Rozenfeld
 Carina Rozenfeld
 Lev Boriszovics Rozenfeld